Campanelle ima više značenja:
 Campanelle, Macerata
 Campanelle, Treviso